

Anno 
 770 o 770 a.C.

Codici 
 770 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Crescent Moon Observatory, di Columbus, nella Contea di Bartholomew, nell'Indiana

Matematica 
 770 – numero